Delain – miejscowość we Francji
 Delain – holenderski zespół muzyczny